Die Kugelspielerin ist der Titel folgender Kunstwerke:
 Die Kugelspielerin (Düsseldorf), Bronzeskulptur von Walter Schott in Düsseldorf
 Die Kugelspielerin (Köpenick), Kopie der Bronzeskulptur von Walter Schott in Berlin-Köpenick

Siehe auch:
 Kugelspieler